Tricon steht für:

 Tricon (Maßeinheit), französisches Volumen- und Flüssigkeitsmaß

Tricon ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Tricon (1908–2000), französischer Politiker